La Libertad puede referirse a:

Arquitectura y edificios 

 Estadio La Libertad, complejo deportiva en Bata, Guinea Ecuatorial;

Arte 

 Estatua de la Libertad, monumento en Nueva York, Estados Unidos;

Deportes 

Club Sport La Libertad: equipo de fútbol profesional costarricense.

Localidades y divisiones administrativas 

 La Libertad (Argentina), localidad de la Argentina;
 Comuna La Libertad (Cúcuta), comuna de Colombia;
 La Libertad (Ecuador), cantón de Ecuador;
 La Libertad (La Libertad), municipio de El Salvador;
 La Libertad (Petén) , municipio del departamento de Petén, Guatemala;
 La Libertad (Huehuetenango), municipio del departamento de Huehuetenango, Guatemala;
 La Libertad (Comayagua), municipio del Departamento de Comayagua, Honduras;
 La Libertad (Francisco Morazán), municipio del Departamento de Francisco Morazán, Honduras;
 La Libertad (Chiapas), municipio de México;
 La Libertad, municipio de Nicaragua;
 Departamento de La Libertad (El Salvador), entidad territorial de El Salvador;
 Departamento de La Libertad, entidad territorial del Perú;
 Departamento de La Libertad (Confederación Perú-Boliviana), antigua entidad administrativa de segundo nivel de la Confederación Perú-Boliviana;
 Distrito de La Libertad, división administrativa del departamento de Áncash, Perú;
 Distrito de La Libertad de Pallán, división administrativa del departamento de Cajamarca, Perú;

Música 

 La libertad, nombre alternativo del álbum de Ángel Parra de 1976;
 La libertad, sencillo de Álvaro Soler de 2019;

Política 

 El Pueblo de la Libertad, partido político de Italia;
 Unión de la Libertad, partido político de Polonia;

Publicaciones 

 La Libertad (Madrid), antiguo diario español, publicado en Madrid entre 1919 y 1939.
 La Libertad (Vitoria), periódico publicado en Vitoria entre 1890 y 1937.
 La Libertad (Badajoz), periódico extremeño.

Títulos y condecoraciones 

 Medalla Presidencial de la Libertad, condecoración otorgada en Estados Unidos.